OMW steht für:
 das Unternehmen Oberrheinische Mineralölwerke GmbH, heute: MiRO
 on my way „auf dem Weg“ im englischsprachigen Computerspielerjargon, siehe Computerspieler-Jargon#O
 den Oberbaumesswagen

omw steht für:
 Süd-Tairora (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache der Tairora in Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung